Tribler — BitTorrent-клиент, с открытым исходным кодом, который может быть использован для создания самодостаточной децентрализованной BitTorrent-сети, использующей p2p-коммуникации для прямого взаимодействия клиентов без применения централизованных звеньев. В частности, Tribler позволяет построить сеть без развертывания отдельных BitTorrent-трекеров и осуществляет поиск, адресацию и загрузки торрентов путём прямого взаимодействия клиентов между собой.

Основной целью разработчиков Tribler является реализация надёжной BitTorrent сети, не зависящей от центрального сервера и обеспечения обмена файлами даже в случае отсутствия торрент-трекера. Tribler способен противостоять любому давлению извне, не завися от работоспособности торрент-сайтов, он не может быть отключен, заблокирован или подвергнут цензуре (как и любая P2P сеть).

Возможности 
Tribler обладает функцией поиска раздач и не требует внешнего веб-сайта или службы индексирования для обнаружения контента (когда пользователь вводит ключевое слово, в поисковом окне Tribler, поиск проводится и результаты выводятся не с централизованного сервера а непосредственно поступают от других пиров).

Для удобства навигации существуют тематические контент-каналы. Весь доступный торрент контент для загрузки упорядочивается в так называемые "каналы", рейтинг которых определяется пользователями (функция совместной фильтрации). Для получения впервые списка каналов требуется некоторое время, в поиск следует вписать "CHANEL"

Имеющееся у Tribler функция Open2Edit работает по принципу "Википедии", что позволяет пользователям изменять имена и описания для торрент-файлов в публичных каналах.

Функция просмотра видео стрим потоком.

connection - Работа с протоколами SOCKS (4 и 5) для обхода блокировок.

anonymity - Использование от 1 (малая анонимность и большая скорость) до 3 (большая анонимность и меньшая скорость) промежуточных прокси-серверов, в роли которых будут выступают случайные участники сети. В теории некоторые прокси могут быть скомпрометированны, поэтому для большей анонимности следует выставлять большее кол-во прокси.

The hidden seeder - сокрытие исходной точки с использованием оконечного шифрования

Предупреждение 
Вольный перевод на русский язык с официального сайта: "Не подвергайте себя опасности. Наша технология анонимности еще не идеальна. Tribler не защищает вас от прослушки и правительственных учреждений. Мы стремимся защитить вас от цензуры и адвокатских исков. С помощью многих добровольцев мы постоянно развиваемся и совершенствуемся."

Примечания

Ссылки 
 

Свободные BitTorrent-клиенты
Анонимные файлообменные сети
Tor